Ма́рко Маркьо́нни (; ) — итальянский футболист, полузащитник. Главный тренер клуба «Новара». Выступал за сборную Италии.

Карьера 
Он начал свою профессиональную карьеру в «Эмполи» в 1998 году, к которому он присоединился из «Монтеротондо». Отыграв три года, он уехал в «Парму». В течение двух лет он провёл всего 25 матчей и отправился в «Пьяченцу» на правах аренды, чтобы получить больше игровой практики.

В сезоне 2003/04 при тренере Чезаре Пранделли Маркьонни по-настоящему расцвёл. Этот сезон стал очень удачным для него, он сыграл 35 игр и забил 6 голов. 12 ноября 2003 года он дебютировал в сборной Италии в товарищеском матче против Польши.

В следующим сезоне Марко сыграл 32 игры и забил 6 голов. Сезон 2005/06 был неплохим для Маркьонни, он закончил сезон с 31 матчами и 4 голами. Его талант и относительно молодой возраст привлекли к себе внимание «Ювентуса». Марко присоединился к своей новой команде на правах свободного агента в июне 2006 года.

В июле 2009 года Маркьонни перешёл из «Ювентуса» в «Фиорентину». Одновременно оба клуба договорились о трансфере в обратном направлении Фелипе Мело.

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Монтеротондо»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Каррарезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Фоджа»
Тренеры ФК «Новара»